Mosquetón puede referirse a:

 Mosquetón, utensilio en forma de anilla utilizado para múltiples usos.
 Mosquetón, arma de fuego.